Chahjouei ist der Familienname folgender Personen:

 Mahdi Chahjouei (* 1989), iranischer Fußballspieler
 Saeid Chahjouei (* 1986), iranischer Fußballspieler